Gefangenenaustausch steht für:
 Agentenaustausch, Austausch von gefangenen Geheimdienstagenten

Siehe auch: